Andersbo kan syfta på:

 Andersbo, Film, en by i Films socken
 Andersbo, Nora, en by i Nora socken, Uppland